Charleking Radio est une radio locale belge de Charleroi  créée le  décembre 2009.

Historique 
Le 18 septembre 2013, la radio a connu un important incendie criminel. Le bilan sera lourd pour le matériel mais il n'y aura aucune victime.

Identité de la radio

Programmation 
La programmation musicale est orientée pop, rock et dance. La radio donne également une large place à la vie sociale, économique, sportive et culturelle de la région.

public ciblé 
Le public ciblé est âgé de 30 à 50 ans.

Équipes

Responsable 
 Laurent Dofny : directeur d'antenne

Animateurs 
 Anthony Cujas
 Gil Vasamillet
Olivier Marechal
Mandrak
Eric Jannuth

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Liste des stations de radio en Belgique

Liens externes 
  

Radio dans la province de Hainaut
Station de radio locale en Belgique
Station de radio à Charleroi
Station de radio en français
Station de radio diffusant du rock
Station de radio de musique pop
Station de radio de musique dance
Station de radio fondée en 2009
Entreprise ayant son siège en Wallonie